Швейцария принимала участие в Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине (Германия) в десятый раз за свою историю, и завоевала пять бронзовых, одну золотую и девять серебряных медалей. Сборная страны состояла из 190 спортсменов (184 мужчины, 6 женщин) — самое большое количество швейцарских атлетов, представленных на олимпиадах.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования в академической гребле на Играх 1936 года проходили с 11 по 14 августа. В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от раунда и дисциплины). В финал выходили 6 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Швейцарии  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1936 года
Спорт в Швейцарии в 1936 году